Бадьяёль — гидроним:
 Бадьяёль (приток Берёзовки) — река в России, протекает в Республике Коми;
 Бадьяёль (приток Большого Патока) — река в России, протекает в Республике Коми;
 Бадьяёль (приток Харуты) — река, правый приток реки Харута в Республике Коми;
 Бадьяёль (приток Шоръёль) — река, правый приток реки Шоръёль в Республике Коми;
 Бадьяёль (приток Велью) — ручей, правый приток реки Велью в Республике Коми;
 Бадьяёль (приток Нибель) — река, правый приток реки Нибель в Республике Коми;
 Бадьяёль (приток Щугера) — река, правый приток реки Щугер в Республике Коми;